Irmgard est un prénom d'origine allemande :

Personnes nommées Irmgard

Toponymes 

 (591) Irmgard, astéroïde

Éponyme d'un objet céleste